Protojanira är ett släkte av kräftdjur. Protojanira ingår i familjen Protojaniridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Protojanira